Unter Kulturtherapie versteht man alle pflegerischen Maßnahmen, die Menschen mit Hilfe von Beschäftigungen aller Art die Teilhabemöglichkeiten am Leben erhalten sollen. Sie ist neben der Grundpflege und Behandlungspflege ein wichtiger Bestandteil der Altenpflege.

Ziel ist es insbesondere durch Beschäftigung den Menschen als kulturelles Wesen in seinen Eigenschaften, die ihn von anderen Lebewesen unterscheiden, zu erhalten. Dazu zählen sowohl Basteln und handwerkliche Beschäftigung als auch Gespräche und Sport. Als Teil der Kultur- zählt auch die Kunsttherapie. Jede Beschäftigung, welche die Kreativität von Menschen anspricht und insbesondere auch bei dementen Patienten die Erhaltung von gesellschaftlicher Teilhabe erhält, ist Teil der kulturtherapeutischen Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen.

Weblinks 
 Definition
 Curriculum am Beispiel Freie Akademie München

Pflegeintervention
Kulturpädagogik